El nombre Vesper puede referirse a:

Mitología
 Vésper, nombre romano del dios griego Héspero (manifestación vespertina del planeta Venus).

Gastronomía
 Vesper (cóctel), un cóctel que originalmente se preparaba con Ginebra, Vodka y Kina Lillet, creado por James Bond.

Geografía
 Vesper, un municipio ubicado en el estado de Kansas, EE.UU.
 Vesper, una villa ubicada en el estado de Wisconsin.
 Vesper, municipio del condado de Oregón, EE.UU.
 Vesper, municipio del condado del condado de Wisconsin, EE.UU.
 Vesper, municipio abandonado en Saskatchewan, Canadá. 
Vesper Peak, montaña del Estado de Washington, EE.UU.

Música
 La Vesper,  una banda de Rock venezolana.

Personajes
 Vesper Lynd, un personaje de ficción de la saga de películas y novelas de James Bond.

Entretenimiento
 Vésper, un semanario mexicano de 1901 a 1911.